Amerikai Egyesült Államok
Whittier (Alaszka)
Whittier (Észak-Karolina)
Whittier (Iowa)
Whittier (Kalifornia)